Пётр Николаевич Казак — российский военный лётчик. Генерал-майор.

Окончил Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков.

В 1991—2003 годах — начальник авиации Московского военного округа. В 2003—2004 годах принимал участие в Миротворческой операции ООН в Сьерра-Леоне.

Летчик-снайпер, Заслуженный военный лётчик Российской Федерации (1993).

Совершил более 400 боевых вылетов на вертолёте Ми-24 в Чечне и Афганистане.

Примечания 

Выпускники Сызранского высшего военного авиационного училища лётчиков
Участники Афганской войны (1979—1989)
Офицеры ВВС СССР
Военные лётчики России